Adams Crossing bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Adams Crossing (Pennsylvania), im Cambria County
 Adams Crossing (South Carolina), im Oconee County
 Adams Crossing Mobile Home Park, im Rensselaer County, New York